CRA steht für:
 Clinical Research Associate, auch Klinischer Monitor
 California Republican Assembly
 Chinesischer-Restsatz-Algorithmus
 Carry-Ripple-Addierer
 Community Reinvestment Act
 Comparative Risk Assessment, Methode zur Risikoabschätzung und Entscheidungsfindung
 Corrosion Resistant Alloy – korrosionsbeständige Metalllegierung
 Credit Rating Agency
 Contingent Reserve Arrangement, ein 2014 gegründeter Reservefonds der BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika
 Coordination de la Résistance Armée, ein Zusammenschluss paramilitärischer Organisationen in Niger
 Flughafen Craiova, rumänischer Verkehrsflughafen nach IATA-Code
 Cronos Airlines, eine Fluggesellschaft in Äquatorialguinea (ICAO-Code)
 Powiat Radziejowski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Canada Revenue Agency

CrA steht für:
 das Sternbild Südliche Krone (lat. Corona austrina) in der Nomenklatur der Fixsterne

CR-A steht für:
 Provinz Alajuela, ISO-3166-2-Code der Provinz in Costa Rica

Abkürzung